Briffa ist der Familienname folgender Personen:

 Keith R. Briffa (1952–2017), britischer Biologe
 Louis Briffa (* 1971), maltesischer Dichter
 Roderick Briffa (* 1981), maltesischer Fußballspieler